

Onomastica
 Claes – nome proprio di persona maschile

Persone
 Georges Claes – ciclista su strada e ciclocrossista belga
 Glenn Claes – calciatore belga
 Hanne Claes – ostacolista belga
 Ingrid Claes – politica belga fiamminga
 Johnny Claes – pilota di Formula 1 belga
 Virginie Claes – modella belga
 Willy Claes – politico belga

Altro
 Claes – Personaggio di Gunslinger Girl